Mundo Novo (Bahia) –
 Mundo Novo (Mato Grosso do Sul) –

Zobacz też